Сборная Австралии по крикету () представляет Австралийский Союз в международных тестовых матчах, а также матчах ODI и Twenty20 по крикету. Наряду с Англией, Австралия является одной из двух первых тестовых команд в истории игры. Команда также стала первым в истории участником матчей по обеим системам крикета с ограниченными оверами — оба раза австралийцы соперничали с британцами. Сборная комплектуется по большей части игроками внутренних австралийских соревнований: Шеффилд Шилд, Однодневной серии и лиги Биг Бэш.

Команда провела 816 тестовых матчей, выиграла 384, уступила в 221, 209 встреч завершились ничьей-дроу, 2 — ничьей-тай. Австралийцы занимают четвёртое место в тестовом рейтинге ICC, третье место в рейтинге ODI и седьмое — в рейтинге Twenty20.

Австралийцы приняли участие в 919 матчах по крикету ODI. На счету команды 557 побед, 319 поражений, 9 ничьих, ещё 34 игры завершились без результата. Австралия играла в финале чемпионата мира ODI рекордные шесть раз, четырежды команда побеждала в турнире (1987, 1999, 2003, 2007). Команда не проигрывала в 34 матчах мирового первенства подряд. Дважды Австралия становилась победителем Чемпионс Трофи (2006, 2009).

Команда провела 114 международных матчей по правилам Twenty20. Сборная играла в финале мирового чемпионата Twenty20 в 2010 году, где проиграла Англии.

Состав

Тренерский штаб 
 Главный тренер: Даррен Леманн
 Ассистент, тренер бэтсменов: Майкл Ди Венуто
 Тренер фаст-боулеров: Аллистер де Винтер
 Тренер полевых: Стив Риксон
 Силовая подготовка: Стюарт Карппинен
 Физиотерапевт: Алекс Кунтурис
 Менеджер: Гэвин Доуви
 Аналитик: Майкл Маршалл

Экипировка 
В тестовых матчах команда выступает в белой форме. Возможно использование поло, свитера или безрукавки с жёлто-зелёным V-образным воротником. В домашних тестовых матчах на форме размещается логотип компании Commonwealth Bank, в гостевых — компании Victoria Bitter. Слева от спонсорского логотипа изображается эмблема Cricket Australia. Одним из символом команды является кепка baggy green. На шлеме игроков также присутствует логотип национальной федерации. Техническим спонсором сборной ныне выступает компания ASICS. Биты, обувь, перчатки и другие элементы экипировки игроки подбирают самостоятельно.

В матчах с ограниченными оверами Австралия, как правило, выступает в жёлто-зелёных цветах. Домашний комплект для матчей Twenty20 включает чёрную форму с жёлтыми и зелёными полосками. Спонсором команды в домашних матчах ODI выступает Carlton Mid, в домашних матчах Twenty20 — KFC, в гостевых матчах обоих форматов — Victoria Bitter.

Результаты

Чемпионат мира ODI

Чемпионат мира Twenty20

Чемпионс Трофи

См. также 
 Крикет в Австралии

Примечания

Ссылки 
 Cricket Australia

Австралия
Крикет в Австралии
Сборные Австралии
Тестовый крикет
ODI